«Bendik Singers» может означать:
 Bendik Singers — норвежская музыкальная группа
 Bendik Singers — альбом вышеупомянутой группы